24 часа Ле-Мана () — старейшая в мире автомобильная гонка на выносливость и одно из самых известных и престижных соревнований в истории автоспорта. Победа в этом соревновании, наряду с триумфом в 500 миль Индианаполиса и Гран-при Монако, является составляющей престижного неофициального достижения — .

На данной странице перечислены все победители соревнований с 1923 года, гонщики и команды-победительницы. Гонка проводилась ежегодно за исключением: 1936 года, когда она не состоялась по причине всеобщей стачки, и в период 1940—1948 гг. — из-за Второй мировой войны. В 1968 году 24 часа Ле-Мана были проведены осенью из-за студенческих волнений, а в 2020 году — из-за пандемии COVID-19.

Победители

Рекорды

Пилоты

Наибольшее число побед

Наибольшее число побед подряд

Национальный зачет

Всего побед за нацию

Конструкторы

Наибольшее число побед

Наибольшее число побед подряд

Комментарии

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт Ле-Мана
 Страница результатов
 Le Mans Register
 Легенды Ле-Мана